

Municípios de Espanha
 Prades (Catalunha) — na província de Tarragona, Catalunha
 Vilanova de Prades — na província de Tarragona, Catalunha

Comunas de França
 Prades (Ardèche), no departamento de Ardèche, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Prades (Ariège), no departamento de Ariège, na região administrativa de Occitânia.
 Prades (Haute-Loire), no departamento de Haute-Loire, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Prades (Pirenéus Orientais), no departamento de Pirenéus Orientais, na região administrativa de Occitânia.
 Prades (Tarn), no departamento de Tarn, na região administrativa de Occitânia.
 Prades-d'Aubrac, no departamento de Aveyron, na região administrativa de Occitânia.
 Prades-Salars, no departamento de Aveyron, na região administrativa de Occitânia.
 Prades-sur-Vernazobre, no departamento de Hérault, na região administrativa de Occitânia.
 Prades-le-Lez, no departamento de Hérault, na região administrativa de Occitânia.
 Saint-Cirgues-de-Prades, no departamento de Ardèche, na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes.
 Distrito de Prades, um distrito do departamento dos Pirenéus Orientais, da região de Occitânia.
 Cantão de Prades, um cantão situado no departamento dos Pirenéus Orientais e da região de Occitânia.

Pessoas
 Margarida de Prades (1385-1422) — rainha de Aragão
 Eduard Pons Prades (1921-2007) — escritor, historiador e orador anarcossindicalista espanhol

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes